Dywizje kawalerii (jazdy) noszące numer 1:

Wojska Polskiego:
 1 Dywizja Jazdy (1920)
 1 Dywizja Kawalerii (1924–1929)
 1 Warszawska Dywizja Kawalerii (1945–1947)

Armii obcych:
 1 Dywizja Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych (od 1921)
 1 Dywizja Kawalerii Armii Imperium Rosyjskiego (do 1917)
 1 Dywizja Kawalerii Gwardii Armii Imperium Rosyjskiego (do 1917)
 1 Dywizja Kozaków Dońskich Armii Imperium Rosyjskiego 
 1 Odeska Dywizja Kawalerii Armii Czerwonej (VII–VIII 1941 → 2 Dywizja Kawalerii)
 1 Stawropolska Dywizja Kawalerii Gwardii Armii Czerwonej (do 1941 ← 5 Stawropolska Dywizja Kawalerii)
 1 Dywizja Kawalerii Cesarskiej i Królewskiej Armii (do 1918)
 1 Dywizja Kawalerii Wehrmachtu (1939–1941 → 24 Dywizja Pancerna)
 1 Dywizja Ciężkiej Kawalerii Wielkiej Armii I Cesarstwa Francuskiego

Zobacz też 
 1 Dywizjon Kawalerii Armii Ochotniczej podczas wojny domowej w Rosji